По́рох:
 Порох — взрывчатая смесь.
 «Порох» — советский фильм 1985 года, режиссёр Виктор Аристов.
 «Порох» — американский фильм 1994 года, режиссёр Элберт Пайан.
 «Порох» — британский мини-сериал 2017 года, режиссёр Джей Блейксон.
 Порох, Григорий Акимович (1923—1983) — украинский советский деятель, начальник управления Львовской железной дороги, депутат Львовского облсовета.
 Порох, Игорь Васильевич (1922—1999) — советский и российский историк, профессор Саратовского университета, заслуженный деятель науки РФ (1997).